Грана́тула-де-Калатра́ва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Население — 926 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Turismo de Granátula
 Página Oficial de Granátula de Calatrava Ayuntamiento de Granátula de Calatrava
 Granátula.com
 Granátula.net
 Casa Valdeleón Alojamiento rural Siglo XVII

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля